«Лександ» () — профессиональный хоккейный клуб из города Лександ. Выступает в Шведской элитной серии. Домашняя арена — Тегера Арена — вмещает 7 650 зрителей.

История 
Клуб был создан в 1919 году, первый хоккейный матч был сыгран в 1938 году, тогда они разгромили команду «Мора» ИК со счётом 11-0. «Лександ» является одной из самых популярных команд по всей Швеции. Несмотря на то, что население города Лександ всего 15 000 человек, домашняя арена часто заполняется.

Выступления в Шведской элитной серии: 1951—2001, 2002—2004, 2005—2006, 2013—

Достижения 
Шведская элитная серия
 Золото: 1969, 1973, 1974, 1975
 Серебро: 1959, 1964, 1971, 1972, 1989

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Статистика клуба на Eliteprospects
 Статистика клуба на Eurohockey

Хоккейные клубы Швеции